Il padre di famiglia, une pièce de théâtre de Carlo Goldoni créée en 1750 ;
 Jeux d'adultes, titre francophone de Il padre di famiglia, un film de Nanni Loy sorti en 1967.